Фи́рсов (Фи́рсова) — русская фамилия, произошла от мужского имени Фирс (др.-греч. Θύρσος) — мужское имя, в переводе с древнегреческого языка — «украшенный, увенчанный цветами».

Известные носители 
 
 Фирсов, Анатолий Васильевич (1941—2000) — советский хоккеист, тренер.
 Фирсов, Афанасий Осипович (1883—1937) — советский инженер-конструктор, танкостроитель.
 
 Фирсов, Вадим Николаевич (род. 1978) — российский футболист.
 
 
Фирсов, Геннадий Афанасьевич (род. 1950) —  российский учёный-фенолог, дендролог, старший научный сотрудник БИН РАН.
 
 Герасим (Фирсов) (ум. 1667) — старец Соловецкий; один из деятелей раскола церкви.
 Фирсов, Герман Иванович (1936—2023) — советский и российский рок-музыкант, гитарист.
 Фирсов, Егор Павлович (род. 1988) — украинский политический деятель.
 
 Фирсов, Илья Петрович (1905—1943) — командир скоростной бомбардировочной авиационной эскадрильи, Герой Советского Союза.
 Фирсов, Иосиф Евдокимович (1881—1944) — штабс-капитан Российской императорской армии.
 Фирсов, Кирилл Кондратьевич (1864 — после 1917) — крестьянин, депутат Государственной думы.
 Фирсов, Кузьма Степанович (1903—1965) — советский партийный деятель.
 Фирсов, Лев Васильевич (1926—1981) — советский геолог, археолог и поэт.
 Фирсов, Леонид Александрович (1920—2006) — русский приматолог.
 
 
 Фирсов, Олег Борисович (1915—1998) — советский физик-теоретик.
 Фирсов, Павел Андреевич (1901—1964) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 
 Фирсов, Фридрих Игоревич (род. 1931) — советский и российский историк.



Другое 
 Фирсов — лунный кратер.